Batur peut désigner :

Toponymes 

 Batur, un volcan sur l'île de Bali.
 le lac Batur, un lac de cratère situé dans la caldeira du Batur
 le Mont Batur, stratovolcan et partie active du Batur.
 le Pura Batur, un temple près du Batur 
 Batur, village dans le canton du même nom sur l'île de Java

Patronymes 

 Emre Batur, volleyeur turc
 Enis Batur, un écrivain turc
 Erdeni Batur, Khan choros-Oïrat de Dzoungarie
 Osman Batur, un héros de la résistance kazakhe